een conserveringsmethode voor voedsel:

 Konfijten, gesuikerde vruchten
 Konfijten (kooktechniek), het koken van vlees.